Hubbardia kan syfta på:

 Hubbardia (djur) – ett släkte av spindeldjur
 Hubbardia (växter) – ett släkte av växter